Die Abkürzung ÖGD steht für:

 Öffentlicher Gesundheitsdienst
 Ösophago-Gastro-Duodenoskopie
 Österreichischer Gedenkdienst

 

OGD